Monotype steht für:

 Monotype Imaging, Unternehmen für Schriftsatz und Schriftdesign
 Monotype-Setzmaschine, von Monotype Corporation hergestellte Setzmaschine

Siehe auch:
 Monotypie
 Monotypisch